

Прондзев — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Прондзев — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства